U.S. National Championships 1920 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1920 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 30 sierpnia–6 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills, natomiast kobiety w dniach 20–25 września, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to czterdziesta edycja turnieju męskiego i trzydziesta czwarta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1920 w Stanach Zjednoczonych
1920 w tenisie ziemnym
US Open według lat